De Verbandsliga Hamburg 1999/00 was het 55ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. 

ASV Bergedorf 85 werd kampioen. Omdat de Regionalliga van vier naar twee reeksen herleid werd was er geen directe promotie. Bergedorf moest tegen de kampioen van de Verbandsliga Schleswig-Holstein, VfR Neumünster, spelen en kon hier niet van winnen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1999/00